Harnett ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Harnett (1723–1781), amerikanischer Kaufmann, Farmer, Friedensrichter und Politiker
 Curt Harnett (* 1965), kanadischer Radsportler 
 Cynthia Harnett (1893–1981), britische Schriftstellerin
 Richard Harnett, US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Sue Harnett (* 1956), US-amerikanische Bankmanagerin 
 William Harnett (1848–1892), US-amerikanischer Maler irischer Herkunft 

Siehe auch: 
 Harnett County, ein County in North Carolina